West Coast ist eine Bezeichnung für:

Geografisches:
 Westküste der Vereinigten Staaten, am Pazifik gelegene US-Bundesstaaten 
 West Coast (Neuseeland), Region 
 West Coast (Südafrika), Distrikt 
 West-Coast-Nationalpark, Südafrika
 West Coast Region (Gambia), Region (Verwaltungseinheit) 
 West Coast Trail, Trekkingweg in Kanada
Kulturelles

Musikstile:
 West Coast Blues
 Westcoast-Hip-Hop 
 West Coast Jazz um Los Angeles der 1950er 
 West Coast Rock Musikstil/Spielart der Rockmusik
 Westcoast-Hip-Hop
 West Coast (Lied) der US-amerikanischen Sängerin Lana Del Rey
 West Coast Swing, Tanz
Weiteres
 West Coast Main Line Eisenbahnlinie Großbritanniens
 West Coast Bajau, austronesische Sprache
 West Coast Offense, Strategie im American Football. 
 West Coast Customs, US-Hersteller von Fahrzeug-Spezialumbauten 

siehe auch:
 Westküste
 East Coast vs. West Coast
 South West Coast Path